Dvori – wieś w Chorwacji
 Dvori – wieś w Słowenii